Нововоскресеновка — название населённых пунктов.

Казахстан 
 Ново-Воскресеновка — название села Андас батыра Меркенского района Жамбылской области до 2006 года.

Россия 
 Нововоскресеновка — село в Шимановском районе Амурской области.
 Нововоскресеновка — село в Борисоглебском районе Воронежской области.

Украина 
 Нововоскресеновка — село в Васильковськом районе Днепропетровской области.